Залізний сурик — речовина складу Fe2O3; пігмент червоного кольору. Природна мінеральна фарба оранжево-червоного або червоно-брунатного кольору.
 Свинцевий сурик — тривіальна назва змішаного оксиду свинцю Pb3O4 (або 2PbO·PbO2)
 Сурик — рідкісний мінерал, що являє собою оксид свинцю Pb3O4 з домішками заліза, алюмінію та інших елементів
 Сурик — дрібнокристалічний порошок світло-оранжевого або червоного кольору, який застосовують для ґрунтування металевих поверхонь, а також при виробництві акумуляторів.